

Заводське — село, Троїцький район, Алтайський край

Заводське — місто, Полтавська область, Миргородський район
 Заводське — селище міського типу, Тернопільська область, Чортківський район
 Заводське — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Заводське — село, Львівська область, Золочівський район
 Заводське — село, Чернігівська область, Ріпкинський район
 Заводське — селище, Сумська область, Конотопський район

 Заводське — колишнє село Великописарівського району Сумської області